Smalley désigne notamment :

Patronyme 

 Denis Smalley, compositeur de musique électroacoustique
 George Smalley, journaliste américain
 Phillips Smalley, réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain 
 Richard Smalley, chimiste américain
 Roger Smalley,  pianiste, chef d'orchestre, musicologue et compositeur australien d’origine britannique.
 (36445) Smalley,un astéroïde de la ceinture principale

Toponyme 

 Smalley, village anglais situé dans le Derbyshire au Royaume-Uni.

Homonymie de patronyme